Arsen Suleymanovich Fadzayev –en ruso, Арсен Сулейманович Фадзаев– (Chikolá, 30 de mayo de 1962) es un deportista uzbeco que compitió para la Unión Soviética en lucha libre.

Participó en tres Juegos Olímpicos de Verano, entre los años 1988 y 1996, obteniendo en total dos medallas de oro, en Seúl 1988 y Barcelona 1992, ambas en la categoría de 68 kg.

Ganó 7 medallas en el Campeonato Mundial de Lucha entre los años 1983 y 1991, y 4 medallas en el Campeonato Europeo de Lucha entre los años 1984 y 1988.

Palmarés internacional

Referencias

Luchadores de la Unión Soviética
Medallistas olímpicos de oro de la Unión Soviética
Medallistas olímpicos de oro del Equipo Unificado
Campeones mundiales de lucha
Galardonados con la Orden de la Amistad de los Pueblos